Harris Peak steht für:

 Harris Peak (Grahamland), Berg im Grahamland, Antarktika
 Harris Peak (Viktorialand), Berg im Viktorialand, Antarktika